Caribes de San Sebastián – squadra di pallavolo femminile portoricana
 Caribes de San Sebastián – squadra di pallavolo maschile portoricana